Вади́м Григо́рьев:

 Григорьев, Вадим Александрович (род. 1965) — российский автор-исполнитель.
 
 Примечания